Felaniella är ett släkte av musslor. Felaniella ingår i familjen Ungulinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Felaniella